Brombach (Bad Birnbach), een plaats in de gemeente Bad Birnbach in de Duitse deelstaat Beieren
Brombach (Eberbach), een plaats in de gemeente Eberbach in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Brombach (Fürth im Odenwald), een plaats in de gemeente Fürth im Odenwald in de Duitse deelstaat Hessen
Brombach (Haundorf), een plaats in de gemeente Haundorf in de Duitse deelstaat Beieren
Brombach (Lörrach), een plaats in de gemeente Lörrach in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Brombach (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de gemeente Overath  in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Brombach (Schmitten), een plaats in de gemeente Schmitten, Hochtaunuskreis, Hessen
Brombach (Zwitserland), een plaats in de gemeente Uerkheim in het Zwitserse kanton Aargau